Gina (voornaam), Italiaanse meisjesnaam
 Gina (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
 Gina (film), (1975) film van Denys Arcand
 Gina (kortfilm), (1986) Nederlandse kortfilm van Ben Sombogaart